El índice de desarrollo humano relativo al género (IDG) es un indicador social similar al IDH (Índice de Desarrollo Humano) y que mide las desigualdades sociales y económicas entre varones y mujeres. Es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se basa en los siguientes tres componentes e indicadores:

 Vida larga y saludable (medido por la esperanza de vida al nacer de cada sexo)
 Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria por sexo)
 Nivel de vida digno (medido por la estimación de ingresos percibidos por sexo)

Véase también 
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Índice de desigualdad de género 
Índice de potenciación de género (IPG)
Anexo:Países por índice de desigualdad de género

Indice de desarrollo humano relativo al genero
Igualdad de género
Introducciones de 1995